Острів (заказник):

 Острів — ботанічний заказник місцевого значення в Новомиргородському районі Кіровоградської області
 Острів — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Станично-Луганському районі Луганської області
 Острів — ландшафтний заказник місцевого значення в Семенівському районі Полтавської області
 Острів — гідрологічний заказник місцевого значення в Бахмацькому районі Чернігівської області